Le Mazet, ancienne commune française de l'Aude, aujourd'hui intégrée à La Courtète
 Le Mazet, hameau de la commune de Sainte-Fortunade en Corrèze

Voir aussi :
 Mazet-Saint-Voy commune de la Haute-Loire
 André Mazet (1793-1821), médecin, mort de la fièvre jaune qu'il était allé étudier à Barcelone. Il a donné son nom à la rue André-Mazet dans le  de Paris.
Mazet